Правителство на Бойко Борисов може да се отнася за:

 Правителство на Бойко Борисов 1 (2009 – 2013)
 Правителство на Бойко Борисов 2 (2014 – 2017)
 Правителство на Бойко Борисов 3 (2017 – 2021)